Склад збірної Швеції на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше…Швеція
Швеція 2000